Поликушка:

 Поликушка — повесть Льва Толстого, опубликованная в 1863 году.
 Поликушка — советский художественный фильм 1919 года по повести Льва Толстого.
 Поликушка — итало-немецкий фильм 1958 года режиссёра Кармине Галлоне по повести Льва Толстого.